El sur puede referirse a:

 El sur: cuento del escritor argentino Jorge Luis Borges;
 El Sur: diario chileno de Concepción;
 El Sur: antiguo diario español editado en Córdoba.
 El sur: película española de Víctor Erice;
 El sur: relato breve de Adelaida García Morales, en el que se basó la película homónima.